Dorfstecher ist der Name folgender Personen:

 Dietrich Dorfstecher (1933–2011), deutscher Briefmarkenkünstler, Medailleur und Grafiker
 Ilse-Maria Dorfstecher (1932–2020), deutsche Galeristin, Kuratorin und Autorin